Дени́с Бори́сович Ко́лчин (; ) — украинский футболист, тренер. Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы 1994 года.

Игровая карьера 
Воспитанник СДЮШОР «Черноморец» (Одесса). Первый тренер — Савелий Семёнов. С 1993 года привлекался в резервный состав «Черноморца», а с 1995 года — и в главную команду.

После того как в 1998 году «Черноморец» настигли финансовые проблемы, вследствие которых клуб покинул высшую лигу, вместе с партнёром по клубу Александром Зотовым перешёл в криворожский «Кривбасс». Дела в новом клубе шли хорошо до матча с «Днепром», который состоялся 7 марта 1999 года. На 44-й минуте после борьбы в воздухе неудачно приземлился и получил тяжёлую травму — разрыв крестообразных связок. Из-за травмы пропустил больше года. Операцию в Германии провели неудачно, что привело к рецидиву и ещё одному перерыву в карьере длительностью почти три года.

Окончательно оправившись от травмы, вернулся в Одессу, где продолжил играть в составе «Черноморца». В 2004 году Колчин принял предложение перейти в харьковский «Металлист», в составе которого не сыграл ни одного матча, выступая лишь в дубле. После этого вновь вернулся в «Кривбасс», получил очередную травму, перенёс операцию в Одессе. В высшей лиге больше не играл, выступал сначала в составе МФК «Николаев», затем в российском клубе «Машук-КМВ» и овидиопольском «Днестре». Из-за продолжающихся травм принял решение завершить игровую карьеру.

В сборной 
В 1994 году в составе юношеской сборной Украины становился бронзовым призёром чемпионата Европы. Также в течение двух лет выступал в составе молодежной сборной.

Тренерская карьера 
С 2010 года — тренер СДЮШОР «Черноморец». В том же году возглавил любительский коллектив «SoHo.net», с которым за пять лет работы завоевал Кубок Одессы, серебро чемпионата города и Кубок городской федерации футбола.

«Жемчужина» (Одесса) 
В ноябре 2014 года возглавил «Жемчужину», с которой стремительно прошёл путь от любительского до профессионального футбола. Команда выиграла зимнее первенство города, стала вице-чемпионом и финалистом Кубка Одессы, а также участником финального турнира любительской лиги страны. А в первой части дебютного сезона во второй лиге Украины повторила дебютантский рекорд мариупольского «Металлурга» сезона-1995/96 по количеству побед подряд (13).

В дебютном сезоне 2016/2017 Жемчужина заняла первое место среди команд второй лиги и завоевала право на участие в первой лиге. Также по итогам того же сезона Денис Колчин стал лучшим тренером второй лиги и награждён кубком. 21 августа 2017 был уволен по обоюдному согласию.

«Нива» (Винница) 
В конце сентября 2017 года возглавил винницкую «Ниву», 10 ноября 2018 подал в отставку с поста главного тренера. Под его руководством команда сыграла 36 официальных матчей (18 побед, 8 ничьих, 10 поражений) и добилась следующих результатов: сезон 2017/18 завершила на 3-м месте в группе А, а в сезоне 2018/19 на межсезонье отправилась на 4-й позиции в своей группе, имея наименьший показатель проигранных матчей (3 игры); в кубке Украины винницкий клуб дошел до 1/16 финала, где уступил в серии послематчевых пенальти.

Образование 
После завершения игровой карьеры прошёл курсы арбитров. Отсудил несколько матчей в первенстве и Кубке города, в том числе — четыре в высшей лиге чемпионата Одессы в качестве главного арбитра. В июне 2013 года получил тренерский диплом УЕФА класса «А».

Факты 
 В Высшей / Премьер лиге Украины провёл 110 матчей, забил 1 гол.
 В Кубке Украины провёл 22 матча, забил 1 гол.
 В Кубке УЕФА провёл 7 матчей.

Достижения

Игрок 
 Финалист Кубка Украины: 
 Серебряный призёр чемпионата Украины (2): , .
 Бронзовый призёр чемпионата Украины (2): , .
 Бронзовый призёр юношеского чемпионата Европы: 1994

Тренер 
 Профессиональный уровень 
 Победитель Второй лиги Украины: .
 Любительский уровень 
 Серебряный призёр чемпионата Одессы (2): , .
 Обладатель Кубка Одессы: .
 Победитель зимнего первенства Одессы: .
 Обладатель Кубка Федерации футбола Одессы: .

Примечания

Ссылки 
 
  на сайте AllPlayers.in.ua
  на сайте Ukr-Football.org.ua
 Интервью
 
 

Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Черноморец» Одесса
Игроки ФК «Кривбасс»
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Днестр» Овидиополь
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Тренеры ФК «Жемчужина» Одесса
Тренеры ФК «Нива» Винница
Тренеры ФК «Балканы»